Die Ghana Premier League 2021/22 war die 62. Saison der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball. Meister wurde die Asante Kotoko FC. Am 16. Mai wurde der Ashanti Gold SC für die Saison 2022/23 in die Division 2 zurückgestuft, nachdem der Verein in der Saison 2020/21 in der Endrunde der Spielmanipulation für Schuldig befunden worden ist.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Ghana Premier League 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2021 2022
Fußballsaison 2021/22